Severien steht für:

 Sewerien, eine ukrainisch-russische Landschaft
 Fürstentum Sewerien, ein von 1097 bis 1239 existierendes Territorium innerhalb des Kiewer Rus
 Herzogtum Sewerien, ein 1330 entstandenes schlesisch-polnisches Territorium
 Ginny Severien (* 1979), eine niederländische Badmintonspielerin

Siehe auch: Severin